Nodell ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Adam Nodell (1754–1814), niederländischer Philologe und Literaturwissenschaftler
 Martin Nodell (1915–2006), US-amerikanischer Comiczeichner

Siehe auch:
 Nodel